Чирикова — женская форма фамилии .

Известные носительницы фамилии 
 Чирикова, Евгения Сергеевна (род. 1976) — российский эколог и политик.
 Чирикова, Юлия Владимировна (род. 1979) — российская пловчиха в ластах.